Vågsfjord steht für:

 Vågsfjord (Nordfjord), Fjord in Vestland, Norwegen 
 Vågsfjord (Troms og Finnmark), Fjord in Troms og Finnmark, Norwegen
 Vågsfjord (Schiff, 1999), norwegisches Doppelrumpf-Passagierschiff